

Pince 
 pince, föld alatti helyiség
 Pince, település Szlovéniában

A pince 
 A pince (2008) magyar televíziós film
 A pince (2014) osztrák dokumentumfilm
 A pince (2017) magyar–amerikai horrorfilm